Plaats in Indonesië
 Kalinanas (Japah), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kalinanas (Wonosegoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java